Кальвадо́с () — департамент на северо-западе Франции, один из департаментов региона Нормандия. Префектура расположена в Кане.

География 
Кальвадос является частью административного региона Нормандия и граничит с департаментами Приморская Сена на северо-востоке, Эр на востоке, Орн на юге и Маншем на западе. Северная граница департамента является побережьем пролива Ла-Манш.

Департамент включает 4 округа, 25 кантонов и 528 коммун. Округа:
 Кан (Caen)
 Байё (Bayeux)
 Лизьё (Lisieux)
 Вир (Vire)

Климат 
Климат на территории Кальвадоса весьма разнороден. Так, в зоне 15 километров от побережья, например в городе Кан, очень велико влияние приливов и отливов, поэтому климат в этой зоне довольно мягкий. Заметно мягче, чем в центре соседнего департамента Орн. Южнее Кальвадоса и Орна климат немного более суровый, зима прохладнее, а лето более жаркое.

История 
Департамент был образован  в период Французской революции на части территории прежней провинции Нормандия. Первоначально, короткое время, департамент назывался «Orne-Inférieure».

Согласно легенде, скалистые утёсы вблизи от Арроманш-ле-Бена назывались Salvador, по имени одного из кораблей испанской «Непобедимой армады», выброшенного здесь на берег. С течением времени, вследствие языковых трансформаций, слово Salvador превратилось в Calvados. Однако более серьёзная гипотеза ссылается на мореходные карты, составленные на латыни, где холмистое и оголённое побережье современного департамента было названо calva dorsa, что означало несколько возвышенностей по большей части лишённых растительности, что служило ориентиром для мореплавателей.

После победы войск седьмой коалиции в битве при Ватерлоо (18 июня 1815 года) территория Манша была оккупирована прусской армией вплоть до ноября 1818 года.

В июне 1944 года в регионе произошла битва за Нормандию после высадки союзных войск во Франции.

Экономика

Аграрный сектор 
Свою мировую известность департамент Кальвадос получил благодаря деревушкам исторической области Пеи д'Ож, где издавна производятся одноимённые сыры: нормандский камамбер, пон-л’эвек и ливаро.

Во все времена зелёные нормандские пастбища обеспечивали процветание хозяйствам, занимавшимся молочным животноводством, а также переработкой молочных продуктов (масло и сыр). Департамент в равной степени известен выращиванием яблок; стилизованное яблоко украшает официальный логотип департамента. Неотъемлемой частью экономики и культурного наследия этой местности является производство сидра, кальвадоса и аперитива поммо ().

Наконец, Кальвадос является регионом выращивания зерновых культур, в особенности на равнинах возле Кана.

Регион знаменит фиолетовым сортом картофеля Bleue de la manche.

Промышленный сектор 
Долгое время пригороды Кана были мощной промышленной зоной, поскольку здесь в период с 1912 по 1993 годы были сосредоточены производственные мощности «Нормандской металлургической компании» (SMN). В настоящее время производство перенесено на территорию Китая, а в окрестностях Кана сохранили одну печь в качестве достопримечательности.

На территории департамента в настоящее время расположены заводы автомобильных гигантов Renault Trucks и PSA Peugeot Citroën.

На протяжении последнего десятилетия департамент развивает новые технологии и научно-исследовательские работы. В этом секторе представлен завод Philips и технопарк на основе «Большого ускорителя тяжёлых ионов» (GANIL).

Туристический сектор 
Кальвадос привлекает туристов своей богатой историей, гастрономическим наследием и своими пляжами. Ежегодно тысячи британцев и европейцев посещают памятные места высадки союзнических войск 1944 года, а также известные по открыткам деревушки Нормандии, к примеру Онфлёр.

К более высокой ценовой категории относятся роскошные курорты Довиль и Кабур.

Культура 
 Ежегодно в Довиле проходит Фестиваль американских фильмов, а в Кабуре — Фестиваль романтического кино.
 Ежегодно, в первые выходные апреля, в городе Эрувиль-Сен-Клер устраивается фестиваль комиксов «Des Planches et des Vaches».
 Каждую осень в Кане проходит фестиваль «Nördik Impakt», куда съезжается около 10 000 поклонников скандинавской культуры.
 Ежегодно военным корреспондентам всего мира присуждается премия «Le Prix Bayeux».
 Каждый год в деревушке Див-сюр-Мер устраивается фестиваль марионеток.
 В Байё каждый год в июле проходит Средневековое гуляние, а каждые два года — международный фестиваль циркового искусства.

Туризм

Курортный туризм 
На протяжении второй половины XIX века пляжи Кальвадоса пользовались преимуществом своей близости к Парижу, развитием сети железных дорог, а также зарождением моды на морские купания. В 1860 году французский финансист герцог Морни открыл морской курорт в Довиле, а в 1863 году сюда прибыл первый пассажирский поезд из Парижа. Морское побережье Кальвадоса, согласно французской системе туристической классификации, получило названия Перламутровый берег () и Цветущий берег () (Ульгат, Довиль, Кабур, Онфлёр). Вскоре вдоль побережья выстроили ряды летних вилл, а также маленьких особняков, принадлежавших богатым парижанам и англичанам. Расцвет курортного строительства пришёлся на годы Прекрасной эпохи.

Исторический туризм 
На земле Кальвадоса расположены основные памятные места и реликвии прежнего герцогства Нормандия, в числе которых:
 Гобелен из Байё;
 Фалезский замок;
 Канский замок;
 Собор Байё;
 Замок Крёлли.

Множество туристов посещают те пляжи Кальвадоса, где в 1944 году проходила высадка на континент войск западных союзников. На нормандском побережье имеется множество мемориальных объектов, посвящённых этим событиям Второй мировой войны:
 «Мемориал мира», Кан;
 Музей «D-Day Omaha», Вьервиль-сюр-Мер;
 Музей сражения в Фалезском мешке, Фалез;
 Музей Мервильской батареи, Мервиль-Франсвиль-Плаж;
 Музей высадки союзников, Арроманш-ле-Бен;
 Мемориал генерала де Голля, Байё;
 Музей Атлантического вала, Уистреам;
 Музей сектора высадки Пляж «Джуно», Курсёль-сюр-Мер;
 Мемориальный музей Нормандской операции, Байё;
 Музей Пегаса, Ранвиль.

Архитектурный туризм 
 Шато Ла-Поммерей;
 Шато Ганн, Ла-Поммерей;
 Старый порт в Онфлёре.

Гастрономический туризм 
Гастрономия Нормандии привлекает любителей натуральных продуктов питания. Самыми распространёнными сырами, производимыми в Кальвадосе, являются нормандский камамбер (по имени деревушки в департаменте Орн), ливаро, пон-л’эвек и паве-д'ож. Из яблок производят кальвадос, поммо и сидр. Морепродукты также представлены в нормандской кухне (морские гребешки из Пор-ан-Бессен-Юппена, устрицы из Ле-Веса). Некоторые продукты и блюда относятся к определённым городам Кальвадоса, например требуха по-кански или вирская ливерная колбаса.

Политика 
Результаты голосования жителей департамента на Президентских выборах 2022 г.:

1-й тур: Эмманюэль Макрон ("Вперёд, Республика!") — 31,16 %; Марин Ле Пен (Национальное объединение) — 23,76 %;  Жан-Люк Меланшон ("Непокорённая Франция") — 19,15 %;  Эрик Земмур ("Реконкиста") — 5,76 %; Янник Жадо ("Европа Экология Зелёные") — 5,08 %; Прочие кандидаты — менее 5 %.

2-й тур: Эмманюэль Макрон — 60,29 % (в целом по стране — 58,55 %); Марин Ле Пен — 39,71 % (в целом по стране — 41,45 %).

(2017 год — 1-й тур: Эмманюэль Макрон («Вперёд!») — 24,83 %; Франсуа Фийон («Республиканцы») — 20,50 %; Марин Ле Пен (Национальный фронт) — 20,36 %; Жан-Люк Меланшон («Непокорённая Франция») — 18,83 %;  Бенуа Амон (Социалистическая партия) — 6,80 %; Николя Дюпон-Эньян (Вставай, Франция) — 5,00 %. Прочие кандидаты — менее 5 %. 2-й тур: Эмманюэль Макрон — 67,11 % (в целом по стране — 66,10 %); Марин Ле Пен — 32,89 % (в целом по стране — 33,90 %)).

(2012 год — 1-й тур: Франсуа Олланд (Социалистическая партия) — 29,34 %; Николя Саркози (Союз за народное движение) — 27,34 %; Марин Ле Пен (Национальный фронт) — 16,22 %; Жан-Люк Меланшон (Левый фронт) — 10,56 %; Франсуа Байру (Демократическое движение) — 10,10 %. Прочие кандидаты — менее 5 %. 2-й тур: Франсуа Олланд — 53,12 % (в целом по стране — 51,62 %); Николя Саркози — 46,88 % (в целом по стране — 48,38 %)).

(2007 год — 1-й тур: Николя Саркози (Союз за народное движение) — 29,25 %; Сеголен Руаяль (Социалистическая партия) — 25,18 % ; Франсуа Байру (Союз за французскую демократию) — 20,23 %; Жан-Мари Ле Пен (Национальный фронт) — 8,99 %. 2-й тур: Николя Саркози — 51,20 % (в целом по стране — 53,06 %); Сеголен Руаяль — 48,80 % (в целом по стране — 46,94 %)).

В результате выборов в Национальное собрание в 2022 г. 6 мандатов от департамента Кальвадос распределились следующим образом: «Вперед, Республика!» — 4, «Горизонты» — 1, Социалистическая партия — 1. (2017 год — 6 мандатов: «Вперед, Республика!» — 4, «Республиканцы» — 1, Социалистическая партия — 1. 2012 год — 6 мандатов: СП — 3, Разные левые — 2, СНД — 1. 2007 год — 12 мандатов: СНД — 3, СП — 2, Новый центр — 1).

На региональных выборах 2021 года в 2-м туре победил «правый блок» во главе с действующим президентом Регионального совета Эрве Мореном, получивший 38,46 % голосов,  второе место занял «левый блок» во главе с Мелани Буланже с 27,74 % голосов, третье — Национальное объединение во главе с Николя Бе — 15,63 %. (2015 год: «правый блок» ― 43,89 %, «левый блок» ― 36,71 %, Национальный фронт ― 23,83 %).

Совет департамента 
После выборов 2021 года большинством в Совете департамента обладают правые и центристские партии. Президент Совета департамента — Жан-Леонс Дюпон (Jean-Léonce Dupont) (Центристы).

Состав Совета департамента (2021—2028):

Примечания

См. также 
 Современные департаменты Франции
 Депутаты Национального собрания от департамента Кальвадос
 Сенаторы от департамента Кальвадос
 Совет департамента Кальвадос

Ссылки 
 Официальный сайт департамента Кальвадос
 Сайт комитета по туризму Кальвадоса